Universidad de Chile pode ser:
Universidade do Chile, a instituição acadêmica
Club Universidad de Chile, o clube de futebol

Desambiguação